Seppois est un nom propre qui peut faire référence aux toponymes suivant :
 Seppois-le-Bas, commune française du département du Haut-Rhin
 Seppois-le-Haut, commune française du département du Haut-Rhin.